B 86 bezeichnet:
die Bundesstraße 86 in Deutschland
die Villacher Straße in Österreich

B86